Okręty US Navy o nazwie USS  "Peacock":
 Pierwszy "Peacock" był 500 tonowym slupem wojennym, który był w służbie w latach 1813 - 127.
 Drugi "Peacock" był 650 tonowym slupem wojennym, który został zwodowany w 1828 i został zniszczony w 1841.
 Trzeci "Peacock" (AM-46) był trałowcem wodowanym 8 kwietnia 1919, który zderzył się z inną jednostką i zatonął.
 Czwarty "Peacock" (MSC-198) był trałowcem typu Falcon, który był w służbie w latach 1955 - 1975.
Peacock